Mädchen in Uniform steht für:

 Mädchen in Uniform (1931), deutscher Spielfilm von Leontine Sagan
 Mädchen in Uniform (1951), mexikanischer Spielfilm von Alfredo B. Crevenna
 Mädchen in Uniform (1958), deutsch-französischer Spielfilm von Géza von Radvanyi